Il singolare del torneo di tennis Monte Carlo Open 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale Tom Okker 3–6, 8–6, 6–1, 6–1.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Open 1971